Илларион Васи́льев: Васильев, Илларион Васильевич (1801—1832) — правовед.
 Васильев, Илларион Романович (1910—1969) — панфиловец, Герой Советского Союза.